

Patronyme 
 Stuart Roosa (1933-1994), astronaute américain.

Toponyme 
 Rõõsa, village en Estonie.